Мужские команды на Универсиаде выступили в следующих составах:

Группа А

Сборная Казахстана

Сборная Китая

Сборная Чехии

Сборная Швеции

Группа B

Сборная Великобритании

Сборная Канады

Сборная Cловакии

Сборная США

Группа C

Сборная Латвии

Сборная России

Сборная Южной Кореи

Сборная Японии

Примечания 

Хоккей с шайбой на зимней Универсиаде 2017